Texture – immagine di qualsiasi tipo utilizzata per rivestire la superficie di un oggetto nella computer grafica
Texture – nel campo tessile, un trattamento compositivo grafico nel quale i segni visivi sono disposti in modo tale da formare una superficie equilibrata nell'alternanza di pieni e vuoti, disegno e fondo, ma senza creare alcuna profondità
 Texture – in cosmologia, un tipo di difetto del tessuto dell'universo
 Texture – applicazione di aggregazione e raccolta di riviste digitali